Palopää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palopää (kulle, lat 68,65, long 26,65), Lappland, Norra Lappland, 
 Palopää (kulle, lat 68,47, long 27,53), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar